Генрі Олдріч (1647-1710) — англійський богослов і філософ.
 Роберт Олдріч (1918-1983) — американський кінорежисер, письменник і продюсер.
Томас Бейлі  Олдріч (1836-1907) — американський письменник і поет.

Олдріч — місто, штат Міннесота
 Олдріч — селище, штат Міссурі